PVV désigne :
 le Parti pour la liberté (), parti politique néerlandais ;
 , ancien nom d'un parti politique belge flamand, devenu depuis l'Open VLD.
 en pathologie végétale, PVV est l'acronyme de ''Potato virus V, le virus V de la pomme de terre.